Ephyrina är ett släkte av kräftdjur. Ephyrina ingår i familjen Oplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Ephyrina